Mikulovice bezeichnet in Tschechien:

 Gemeinde Mikulovice u Znojma im Okres Znojmo,
 Gemeinde Mikulovice u Jeseníku im Okres Jeseník,
 Gemeinde Mikulovice u Pardubic im Okres Pardubice,
 Gemeinde Mikulovice u Třebíče im Okres Třebíč.
 Mikulovice u Vernéřova (Niklasdorf), Ortsteil von Klášterec nad Ohří im Okres Chomutov,
 Mikulovice (Nickelsdorf), Ortsteil von Nová Ves v Horách im Okres Most, siehe Mikulovice (Nová Ves v Horách)